Die Abkürzung UER steht für:

 Union Européenne de Radio-Télévision, Zusammenschluss von Rundfunkanstalten Europas, siehe Europäische Rundfunkunion
 Uniunea Evreilor Români, jüdische politische Organisation in Rumänien

UER als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Uecker-Randow (auslaufend)

Abkürzung